República Popular da Bulgária
 República Popular do Benim

Desambiguações de siglas